Sint-Mauritiuskathedraal (Angers)
 Sint-Mauritiuskathedraal (Mirepoix)
 Sint-Mauritiuskathedraal (Vienne)